Dowdell est un patronyme porté notamment par :

 Gary Dowdell (1959-), coureur cycliste britannique :
 Robert Dowdell, (1932-2018), acteur américain ;
 Shanavia Dowdell (1987-), joueuse de basket-ball américaine ;
 Zabian Dowdell (1984-), joueur américain de basket-ball.